Бляйбтрой (, вариант — Блайбтрой) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Блайбтрой, Марсель (1918—2001) — французский троцкист.
 Бляйбтрой, Абрахам (1775—1852) — немецкий коммерсант в области горнодобывающей промышленности.
 Бляйбтрой, Амалия (1835—1917) — австрийская театральная актриса.
 Бляйбтрой, Гедвига (1868—1958) — австрийская актриса, дочь Зигмунда Бляйбтроя.
 Бляйбтрой, Георг (1828—1892) — немецкий художник.
 Бляйбтрой, Герман (химик) (1821—1881) — немецкий химик и изобретатель, сын Леопольда Бляйбтроя.
 Бляйбтрой, Герман (инженер) (1889—1977) — немецкий инженер-машиностроитель.
 Бляйбтрой, Зигмунд (1819—1894) — австрийский офицер и театральный актер, муж Амалии Бляйбтрой.
 Бляйбтрой, Карл (1859—1928) — немецкий писатель, сын Георга Бляйбтроя.
 Бляйбтрой, Леопольд (1777—1839) — немецкий коммерсант в области горнодобывающей промышленности, брат Абрахама Бляйбтроя.
 Бляйбтрой, Леопольд Карл (1796—1865) — преподаватель коммерции, математик.
 Бляйбтрой, Людвиг Отто (1752—1820) — немецкий фабрикант, основатель Zichorienfabrik Bleibtreu.
 Бляйбтрой, Макс (1861—1939) — немецкий физиолог.
 Бляйбтрой, Максимилиана (1870—1923) — австрийская актриса, дочь Зигмунда Бляйбтроя.
 Блайбтрой, Марсель (1918—2001) — французский троцкист, марксистский теоретик.
 Бляйбтрой, Моника (1944—2009) — австрийская актриса, правнучка Зигмунда Бляйбтроя.
 Бляйбтрой, Мориц (род. 1971) — немецкий актёр, сын Моники Бляйбтрой.
 Бляйбтрой, Отто (1904—1959) — немецкий юрист и государственный служащий.
 Бляйбтрой, Рената (род. 1942) — австрийская переводчица.
 Бляйбтрой, Ренато Аттилио (1893—1964) — австрийский писатель, драматург и театральный директор, сын Максимилианы Бляйбтрой.
 Бляйбтрой-Эренберг, Гизела (род. 1929) — немецкий социолог.
 Шмидт-Бляйбтрой, Бруно (род. 1926) — немецкий специалист по государственному праву, министериаль-директор.